

Geografia
 Ghiacciaio O'Kane – ghiacciaio dell'Antartide

Persone
 Aidan O'Kane – ex calciatore nordirlandese
 Eunan O'Kane – calciatore nordirlandese naturalizzato irlandese
 Liam O'Kane – ex calciatore nordirlandese
 Richard O'Kane – ammiraglio statunitense